Inaugurujące zawody Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich 2016/2017 odbyły się w norweskim Lillehammer. Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego wygrała Niemka Katharina Althaus, przed Eleną Runggaldier oraz Anastasiją Barannikową. Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego wygrała Francuzka Lucile Morat przed Julią Kykkänen. W zawodach rozgrywanych 2 grudnia wygrała broniąca tytułu sprzed roku Sara Takanashi, przed Yūki Itō i Anną Ruprecht. W drugim konkursie ponownie triumfowała Sara Takanashi tym razem przed Yūki Itō oraz przed Jacqueline Seifriedsberger. W obu kwalifikacjach wystąpiła reprezentantka Polski Kinga Rajda, lecz nie zdołała awansować do konkursów głównych.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Lillehammer był Kristian Brenden, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był Miran Tepeš, który zastąpił na tym stanowisku Borka Sedláka. Sędziami technicznymi byli Agnieszka Baczkowska oraz Nadya Bozhko.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Konkurs Indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Konkurs Indywidualny

Klasyfikacje po konkursach w Lillehammer

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Bibliografia 
 Program zawodów: 
 Wyniki kwalifikacji do pierwszego konkursu: 
 Wyniki pierwszego konkursu indywidualnego: 
 Wyniki kwalifikacji do drugiego konkursu: 
 Wyniki drugiego konkursu indywidualnego: 
 Tabela PŚ po konkursach w Lillehammer: 
 Puchar Narodów po konkursach w Lillehammer: 

Lillehammer
Puchar Świata w skokach narciarskich w Lillehammer
2016 w Norwegii